Альфред Круклис (; в советской литературе — Альфред Андреевич Кpюклис, ‏11 мая 1921, Кротская волость, Лиепайский район, Латвия — 17 мая 2003, Салацгрива) — латвийский и советский -песенник, .

Биография 
Родился в крестьянской семье. Учился в приходской школе, гимназии в Лиепая. После смерти отца управлял семейной фермой. Образование завершал экстерном.

В 1944 году женился и переехал в Ригу, где поступил на архитектурный факультет Латвийского университета. После окончания университета, с 1948 года работал редактором в телеграфном агентстве LETA (1948—1949).

В 1953 году был принят в Союз писателей Латвии. Позже работал в редакции комитета Латвийской ССР по радиовещанию и телевидению (1956—1969), опубликовал несколько сборников стихов.

Творчество 
Дебютировал в 1946 году в газете «Slēpotāja». В 1953 году опубликовал сборник стихов под названием «Весна на родине».

Занимался переводами с английского, русского, испанского, немецкого языков. Среди его переводов «Венецианский купец» Шекспира, «Уриэль Акоста» К. Гуцкова и др.

Писал стихи для музыкальных, вокально-симфонических произведений, либретто. Активно сотрудничал с композитором Раймондом Паулсом. В 1970 году вышла совместная пластинка «Песни Р. Паулса на слова А. Круклиса» в которую вошли
 Синий лён () — Маргарита Вилцане и Ояр Гринбергс
 Зачем? () — Нора Бумбиере
 Давний рассказ () — Ояр Гринбергс и вокальный ансамбль
 Прощание с летом () — Нора Бумбиере

Вместе с Р. Паулсом в конце 1960-х года стал первым победителем конкурса песни Микрофон с песней «Шиповник» (), которую исполнил Зигфрид Рачиньш.

Избранные произведения 
 «Pavasaris dzimtenē» (сборник стихов, 1953),
 «Jūra šalc» (поэма, 1956),
 «Zvaigžņu karavānas» (сборник стихов, 1964),
 «Tālu Sjerrā ir kāds kalns» (стихотворение для детей школьного возраста, 1966),
 «Sarkanie rudens zirgi» (сборник стихов, 1969),
 «Ķiršu lietus» (сборник стихов, 1977),
 «Caur zilu mūža dzeju» (сборник стихов, 1981),
 «Vienas rozes dēļ» (сборник стихов, 1985),
 «Dziesmās ieputināts» (сборник песен, 1986),
 «Rozes uz barikādēm» (сборник стихов, 1995),
 «Svešinieks paradīzē» (сборник стихов, 1995),
 «Sapņu pārdevējs» (избранное, 1996),
 «Skurba kā ceriņš» (лирика, 1997),
 «Suņu karaļa kalendārs» (стихи, 1997),
 «Atmiņu lauskas no manas dzīves un 33 jaunākie dzejoļi» (стихи, 1997),
 «Atnāc kaut sapnī» (сборник стихов, 2000),
 «Likteņa smīns» (сборник стихов, 2002).
 «Зимний вечер» (музыка Р.Паулса)
 «Мы встретились в марте» (музыка Р.Паулса)
 «Воспоминания о Карпатах» (музыка Р.Паулса)

Умер 17 мая 2003 года в Салацгриве. Похоронен на Рижском лесном кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Alfreds Кruklis

Латышские поэты
Поэты-песенники Латвии
Либреттисты Латвии
Переводчики Уильяма Шекспира
Выпускники Латвийского университета
Похороненные на Лесном кладбище